Saint-Merd può riferirsi a uno dei seguenti comuni francesi:
Saint-Merd-de-Lapleau
Saint-Merd-la-Breuille
Saint-Merd-les-Oussines